Maratonià, pertanyent o relatiu a les curses de Marató i a la plana i ciutat de Marató (Grècia).
 Maratonià, membre d'una secta cristiana. Vegeu semiarrianisme.